Тарталей:
 Тарталей — село и усадьба
 Тарталей (станция) — станция железной дороги